DBT () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 482 амінокислот, а молекулярна маса — 53 487.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, ацилтрансфераз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як ацетиляція. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки